Hudnall ist der Familienname folgender Personen:

 Genista McIntosh, Baroness McIntosh of Hudnall (* 1946), britische Theateragentin, Theaterdirektorin und Politikerin der Labour Party
 James D. Hudnall (* 1957), US-amerikanischer Comiczeichner